Plaats in Indonesië
 Sumberurip (Berbek), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Sumberurip (Pebayuran), een plaats in het bestuurlijke gebied Bekasi in de provincie West-Java

Zie ook 
 Sumber Urip, doorverwijspagina